Goupy était la variante dans le patois normand du département de l'Eure de goupil, l'ancien nom donné au renard.

Patronyme 

 Ambroise Goupy (1876-1951), ingénieur français ;
 Claude-Martin Goupy (v. 1720-1793), architecte français ;
 Edmond-Alfred Goupy (1838-1919), écrivain et médecin français ;
 Joseph Goupy (1686-1770), peintre et graveur français ayant fait carrière en Angleterre, neveu de Louis Goupy ;
 Joseph Goupy (1914-1999), prélat français, ancien évêque de Blois ; 
 Léon Goupy (1827-1909), personnalité politique française ;
 Louis Goupy (1674-1747), artiste peintre, pastelliste, portraitiste et miniaturiste français, ayant fait carrière en Angleterre, oncle de Joseph Goupy ;
 Martin I Goupy (†1765), architecte français ;
 Martin II Goupy (†1820), architecte français.

 Adolphe Le Goupy, éditeur et galeriste parisien (début du ).

Autre 
Goupy peut aussi désigner :
 Goupy, société de construction aéronautique française créée par Ambroise Goupy (1876-1951).

Notes et références 

Homonymie de patronyme